Goldkuhl är ett efternamn som burits av bland andra:

 August Goldkuhl (1830–1904), svensk läkare
 Carola Goldkuhl (1889–1968), svensk författare
 Erik Goldkuhl (1901–1984), svensk psykiater
 Gustaf Goldkuhl (1890–1969), svensk ingenjör och skolledare
 Göran Goldkuhl (född 1949), svensk informatiker
 Henrik Goldkuhl (1865–1930), svensk läkare
 Jenny Goldkuhl (född 1978), svensk radioprogramledare